L'Écluse (en néerlandais Sluis), ville fortifiée historique de la province de Zélande aux Pays-Bas, située dans la commune du même nom ;
L'Écluse, section de la commune belge de Beauvechain dans la province du Brabant wallon ;
L'Écluse, ancien nom en français du hameau des Trois Fontaines à Vilvorde dans la province du Brabant flamand ;
L'Écluse (en italien Chiusa di San Michele), commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région du Piémont ;
L'Écluse, ancien cabaret parisien de la rive gauche dans le  de Paris.

L'Écluse, peinture de John Constable datée de 1824 ;
L'Écluse 1, roman policier de Georges Simenon publié en 1933 ;
 L'Écluse de novembre, roman de Jacques Henrard publié en 1965 ;
L'Écluse, roman de Jean-Pierre Faye publié en 1964.

Charles de L'Écluse (1526-1609), médecin et botaniste flamand de langue française.

Voir aussi
 
 
 Lécluse
 Écluse, l'ouvrage d'art hydraulique d'un canal.